Snookerns världsrankingpoäng 2007/2008: Officiella världsrankingpoängen för de 96 professionella snookerspelarna under säsong 2007/2008. Sammanräknade poäng från säsongen 2006/2007 och 2007/2008 ger Snookerns världsranking 2008/2009.

Fotnoter

Snookersäsongen 2007/2008
Snookerns världsranking